Čejkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čejkovice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Čejkovice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Čejkovice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Čejkovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale